Dit artikel geeft een overzicht van FC Barcelona in het seizoen 1996/97, waarin de club de Copa del Rey, Supercopa en Europacup II veroverde.

Trainerswissel en transfers
Via ondervoorzitter Joan Gaspart belandde de Engelsman Bobby Robson in de zomer van 1996 in Barcelona, waar hij Carles Rexach opvolgde als hoofdcoach. In zijn zog maakte ook hulptrainer José Mourinho en doelman Vítor Baía de overstap van FC Porto naar FC Barcelona.

De opvallendste nieuwkomer was Ronaldo, die voor een bedrag van 34 miljoen gulden (zo'n 15,5 miljoen euro) werd weggeplukt bij PSV, waar hij al eens had samengewerkt met Robson. De Braziliaanse spits zou uiteindelijk topschutter worden met in totaal 47 doelpunten in 49 wedstrijden. Naast Ronaldo trok Barcelona ook Giovanni, Laurent Blanc en Luis Enrique aan. Die laatste maakte de overstap van aartsrivaal Real Madrid. Gheorghe Hagi en Jordi Cruijff waren de opvallendste vertrekkers. In de loop van het seizoen nam de club ook afscheid van aanvoerder José Mari Bakero.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Technische staf

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Barcelona in het seizoen 1996-1997 deelnam.

Uitrustingen
Sportmerk: Kappa

Transfers

Zomer

Winter

Primera División

Eindstand

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten

Supercopa

Wedstrijden

Copa del Rey

Wedstrijden

Finale

Europacup II

Wedstrijden

Finale

Statistieken 
De speler met de meeste wedstrijden is in het groen aangeduid, de speler met de meeste doelpunten in het geel.

Individuele prijzen

Enkele maanden na zijn vertrek bij Barcelona werd Ronaldo ook uitgeroepen tot wereldvoetballer van het jaar, World Player of the Year en winnaar van de Ballon d'Or.

Afbeeldingen

1996
Barcelona